Галущак — фамилия. Известные носители:
 Галущак, Борис Савельевич (1934—1999) — директор Новосибирского приборостроительного завода в 1972—1999 годах.
 Галущак, Савва Кириллович (1911—?) — советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Галущак, Семён Осипович (1877—?) — член III Государственной думы от Подольской губернии, крестьянин.
 Галущак, Фёдор Трофимович (1927—1992) — техник-строитель СПАО «ХимСтрой», ветеран Великой Отечественной Войны, Герой Социалистического Труда, заслуженный строитель РСФСР.